Колар — многозначный термин.

 Колар () — город в индийском штате Карнатака.
 Колар (округ) — округ в индийском штате Карнатака. Административный центр — город Колар.

Персоналии 
Колар () — чешская, словацкая, словенская фамилия. Известные носители:

 Колар, Антон (1942—2021) — словенско-немецкий дирижёр и композитор.
 Колар, Гертруда (1926—2014) — австрийская спортивная гимнастка, первая чемпионка мира в упражнении на кольцах/брусьях (1950).
 Колар, Йозеф Йиржи (1812—1896) — чешский актёр, режиссёр и драматург.
 Колар, Марко (род. 1995) — хорватский футболист.
 Колар, Маркус (род. 1984) — австрийский гандболист.
 Колар, Отто (1911—1995) — американский профессиональный баскетболист.
 Колар, Славко (1891—1963) — хорватский писатель.
 Колар, Франтишек (1829—1895) — чешский актёр и режиссёр.